Летние Паралимпийские игры 1976 — пятые Паралимпийские игры. Проходили в Торонто, Онтарио, Канада, в августе 1976 года. На соревнования приехало 1657 спортсменов, которые соревновались в 13 видах спорта и разыграли 447 комплектов наград.

Эти игры официально назывались «Олимпиада для инвалидов» («Olympiad for the Physically Disabled»).

Итоговый медальный зачёт

Виды спорта 
 Стрельба из лука
 Лёгкая атлетика
 Дартс
 Голбол
 Игра в боулз
 Пулевая стрельба
 Снукер
 Плавание
 Настольный теннис
 Волейбол
 Тяжёлая атлетика
 Баскетбол среди спортсменов-колясочников
 Фехтование среди спортсменов-колясочников

См. также 
 Летние Олимпийские игры 1976
 Дефлимпийские игры

 

1976 год в спорте